Czas na miłość (Sapore di mare) – włoski film z 1983 w reżyserii Carla Vanziny.
 Czas na miłość (About Time) – brytyjski film z 2013 w reżyserii Richarda Curtisa.